Peeters is een Nederlandse achternaam. Peeters wordt, samen met "Janssens", beschouwd als een van de meest voorkomende familienamen in Nederlandstalig België.

Literatuur
 Meneerke Peeters, Belgische stripreeks

Media
 De Grote Prijs Bart Peeters, Vlaams televisieprogramma
 Janssens tegen Peeters, Belgische film uit 1940
 Peeters & Pichal, Vlaams radioprogramma

Personen met de achternaam Peeters
Albert Peeters, Belgisch politicus
Alfons Peeters, Belgisch voetballer
André Peeters, Belgisch politicus
Annemie Peeters, Belgisch journaliste en radio- en televisiepresentatrice
Antoin Peeters, Nederlands journalist en nieuwslezer
Bart Peeters, Belgisch zanger, drummer, gitarist, presentator en acteur
Benoît Peeters, Frans schrijver, stripscenarist en literatuurcriticus
Bert Peeters, Belgisch ex-priester
Bob Peeters, Belgisch voetballer en voetbaltrainer
Bonaventura Peeters, Zuid-Nederlands kunstschilder
Boris Peeters, Nederlands striptekenaar
Carel Peeters, Nederlands literair criticus
Caren Peeters, Nederlands schrijfster
Catharina Peeters, Zuid-Nederlands kunstschilder
Christophe Peeters, Belgisch politicus
Clara Peeters, Brabants kunstschilderes
Dirk Peeters, Belgisch politicus
Dre Peeters, Belgisch beeldhouwer
Elvis Peeters, Belgisch schrijver en zanger, pseudoniem van Jos Verlooy
Edward Peeters, Belgisch wielrenner
Edward Peeters, Belgisch schrijver, bekend onder het pseudoniem Paul Kiroul
Ferdinand Peeters, Belgische gynaecoloog, wetenschapper en uitvinder
Filip Peeters, Belgisch acteur
Flor Peeters, Belgisch activist binnen de Vlaamse beweging
Flor Peeters, Belgisch organist, componist en muziekpedagoog
Francine Peeters, Belgisch atlete
Frans Peeters, Belgisch architect
Frans Peeters, Belgisch politicus
Frans Peeters, Belgisch schutter
Frenkie Peeters, Nederlands crimineel
Geena Lisa Peeters, Belgisch presentatrice, omroepster, zangeres en actrice
Glenn Peeters, Nederlands beeldend kunstenaar en musicus
Hagar Peeters, Nederlands dichteres
Hendrik Peeters-Divoort, Belgisch beeldhouwer
Henk Peeters, Nederlands kunstenaar
Hubert Peeters, Belgisch arts, wetenschapper en kunstverzamelaar
Ildefons Peeters, Belgisch geestelijke
Jaak Peeters, Belgisch politicus en Vlaams activist
Jacky Peeters, Belgisch voetballer
Jan Peeters, Nederlands kunstenaar
Jan Peeters, Belgisch politicus
Jan Peeters, Belgisch jurist en sportbestuurder
Jan Baptist Peeters, Belgisch politicus
Jan Jozef Peeters, Belgisch beeldhouwer
Jamie Peeters, Belgische baseballer
Jean-Baptiste Peeters, Belgisch atleet
Jeff Peeters, Belgisch wielrenner
Jelena Peeters, Belgisch inline-skatester en langebaanschaatsster
Jill Peeters, Belgisch meteorologe en weervrouw
Jos Peeters, Belgisch politicus
Jos Peeters, Nederlands voetballer
Jozef Peeters, Belgisch arts en politicus
Jozef Peeters, Belgisch crimineel
Julien Peeters, Belgisch journalist en bestuurder
Justijn Peeters, Belgisch industrieel en politicus
Justin Peeters, Belgisch politicus
Karel Peeters, Belgisch journalist, redacteur, volkskundige en stadsssecretaris van Antwerpen
Kevin Peeters, Belgisch wielrenner
Koen Peeters, Belgisch schrijver
Kris Peeters, Belgisch politicus
Kris Peeters, Belgisch mobiliteitsdeskundige
Leo Peeters, Belgisch politicus
Lode Peeters, Belgisch syndicalist en politicus
Louis Peeters, Nederlands politicus
Ludo Peeters, Belgisch wielrenner
Lydia Peeters, Belgisch politica
Marc Peeters, Belgisch acteur
Marcel Peeters, Belgisch componist, dirigent en klarinettist
Mark Peeters, Belgisch activist
Marleen Peeters, Belgisch politica
Marlou Peeters, Nederlands voetbalster
Marnix Peeters, Belgisch schrijver en columnist
Maurice Peeters, Nederlands wielrenner
Mink Peeters, Nederlands voetballer
Paul Peeters, Belgisch jezuïet
Paul Peeters, Belgisch politicus
Pierre Peeters, Belgisch politicus
Pierre-Egide Peeters, Belgisch notaris en politicus
Raoul Peeters, Belgisch voetbalcoach
Renaat Peeters, Belgisch politicus
René Peeters, Belgisch acteur
René Peeters, Belgisch beiaardcomponist
René Peeters, Belgisch voetballer
Rob Peeters, Belgisch veldrijder
Rocky Peeters, Belgisch voetballer en voetbalcoach
Sieneke Peeters, Nederlands zangeres, bekend onder de naam Sieneke
Simonne Peeters, Belgisch actrice
Sjef Peeters, Nederlands politicus
Stef Peeters, Belgisch voetballer
Stefaan Peeters, Belgisch wetenschapper
Stijn Peeters, Nederlands kunstenaar
Sylvain Peeters, Belgisch bestuurder
Tachina Peeters, Belgisch turnster
Tom Peeters, Belgisch voetballer
Walter Peeters, Belgisch bestuurder en politicus
Walter Peeters, Belgisch arts en politicus
Walter Peeters, Belgisch ingenieur, econoom, wetenschapper en professor
Wilfried Peeters, Belgisch wielrenner
Willem Peeters, Belgisch wielrenner
Willem Peeters, Nederlands voetballer
Willie Peeters, Nederlands worstelaar en vechtsporter
Yannick Peeters, Belgisch jazzmuzikante
Yannick Peeters, Belgisch veldrijder
Yens Peeters, Belgisch voetballer

Politiek
 Omzendbrief-Peeters, Vlaamse wet
 Regering-Peeters I, Vlaamse regering van 28 juni 2007 tot 13 juli 2009
 Regering-Peeters II, Vlaamse regering van 13 juli 2009 tot 25 juli 2014

Zie ook 
Peters, een van oorsprong Nederlandse, Duitse of Engelse achternaam
Jan Peeters (dp)
Paul Peeters (dp)
René Peeters (dp)

Nederlandse of Vlaamse achternaam